Stanisław Owczarek (zm. 2006), duchowny
 Stanisław Owczarek (1952-2006), prawnik